Aladár – germán eredetű férfinév.
Aladár – kora középkori állami tisztviselő, a királyi udvarház vezetője.
Aladár - település Horvátországban, Verőce-Drávamente megyében, Gradina községben